signifie en espagnol « Prince des Asturies » et peut désigner :
 le Prince des Asturies, héritier de la couronne d'Espagne ;
 la fondation Prince des Asturies, une fondation créée en 1980 ,
 le prix Prince des Asturies, un prestigieux prix espagnol décerné par la fondation susnommée ;
 le , nom de plusieurs navires de la Marine espagnole ;
 le rallye des Asturies, une course automobile ,
 le drapeau Prince des Asturies, une régate.

Voir aussi 
 Liste des princesses consorts des Asturies